Elisabetta di Brandeburgo (1206 circa – 1231), figlia di Alberto II di Brandeburgo
Elisabetta di Brandeburgo (1403-1449), figlia di Federico I di Brandeburgo e moglie di Ludovico II di Liegnitz e Brieg;
Elisabetta di Brandeburgo (1425-1465), figlia di Giovanni l'Alchimista
Elisabetta di Brandeburgo (1510-1558), figlia di Gioacchino I di Brandeburgo e moglie di Eric I di Brunswick-Lüneburg;
Elisabetta di Brandeburgo, figlia di Giovanni di Danimarca e moglie di Gioacchino I di Brandeburgo.